Norm Smith - een Australisch voetballer
Norman Kemp Smith - een Schots filosoof
Norman Lockhart Smith - een Brits koloniaal bestuurder
Norman Randy Smith - een Amerikaans jurist
Norman Smith (1897) - engels voetballer
Norman Smith (1982) - een Zuid-Afrikaans voetballer
Norman Smith (politicus) - een Brits parlementslid voor de arbeiderspartij
Norman Smith (producer) - een engels muziekproducer en geluidstechnicus